Aleksandr Popov (architect), Russische architect-restaurator
 Aleksandr Popov (biatleet) (1965), Russische biatleet
 Aleksandr Popov (natuurkundige) (1859-1905), Russisch natuurkundige
 Aleksandr Popov (zwemmer) (1971), Russisch zwemmer
 Alexander Popov (DJ), Russisch DJ en muziekproducent